Звандрыпш — железнодорожная станция в Гудаутском районе Абхазии.

По состоянию на лето 2016 года на станции производится техническая остановка поездов Сухум — Москва и Москва — Сухум.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Гудаутского района